est un genre éteint et fossile de stéréospondyle temnospondyle de la famille Brachyopidae. L'espèce type est  et, en 2022, selon Paleobiology Database, le genre est resté monotypique.

Présentation 
C'est un membre de l'infraordre Trematosauria et c'est aussi le brachyopomorphe le plus basal connu. C'est l'un des seuls brachyopomorphes qui se trouve en dehors de la superfamille Brachyopoidea, qui comprend les familles Brachyopidae et Chigutisauridae. Il partage plusieurs similitudes avec Keratobrachyops, un autre brachyopomorphe basal, et peut être étroitement lié ou même synonyme avec lui.

Le genre a été nommé en 1859 par Thomas Henry Huxley avec la description de son espèce type B. australis du Groupe Parmeener datant du Trias précoce, en Tasmanie, au sud de l'Australie. Il a été initialement attribué à la famille des Brachyopidae et n'a été réaffecté à une position plus basale qu'en 2000, lorsque le clade Brachyopomorpha a été forgé pour l'accueillir. Le genre Bothriceps comprenait autrefois plusieurs espèces, mais la seule espèce qui lui est attribuée aujourd'hui est le type. Bothriceps major, nommé en 1909, a été réaffecté à la famille des Rhytidosteidae en tant qu'espèce type du genre Trucheosaurus en 1998. Le brachyopide Platycepsion wilkinsoni (alors appelé Platyceps wilkinsoni) a été réaffecté à Bothriceps en 1890 et en 1969, mais a été replacé dans le genre d'origine en 1973.

Cladogramme Stereospondyli

Voir aussi 
 la liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Taxon fossile décrit en 1859
Paléontologie en Australie
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien disparu
Stereospondyli